Кальванг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Леобен. Население составляет 1164 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 67,15 км². Официальный код — 61105.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Марио Ангерер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии